Kürnach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Kürnach, Gemeinde im Landkreis Würzburg, Bayern
 Oberkürnach, Weiler von Markt Wiggensbach im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Unterkürnach, Einöde von Markt Wiggensbach im Landkreis Oberallgäu, Bayern

Gewässer:
 Kürnach (Eschach), rechter Zufluss der Eschach (zur Aitrach) gegenüber Schmidsfelden, Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg; läuft bis zur Mündung an der Landesgrenze im Landkreis Oberallgäu, Bayern 
 Kürnach (Pleichach), linker Zufluss der Pleichach im Stadtgebiet von Würzburg, Bayern

Siehe auch:
 Kirnach